Hällåstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hällåstjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun,  (3,94 ha)
Hällåstjärnen, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn